Украденное счастье ():

 Украденное счастье — пьеса Ивана Франко;
 Оперы
  — чешская опера Владимира Амброса, 1924;
  — украинская опера Юлия Мейтуса, 1960;
 В кино
 Украденное счастье — фильм 1952 года;
  — фильм 1984 года;
  — фильм 2004 года.